Waibel steht für:
 Waibel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Systemhaus Waibel, deutsches PC-Handelsunternehmen
 Waibel KG, deutsches Baustoffunternehmen mit Reederei

Siehe auch:
 Waibl
 Weibel